Буцкий — фамилия; имеет женскую форму Буцкая.

 Буцкий, Алексей Саввич (1919—2004) — генерал-лейтенант, лауреат Ленинской премии (1974).
 Буцкий, Василий Лазаревич (1908—1962) — полный кавалер ордена Славы.
 Буцкий, Владимир Романович (1866—1932) — член III Государственной думы от Херсонской губернии, землевладелец.
 Буцкий, Иосиф Иванович (1919—1980) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.